Питанин, Василий Никифорович (12 октября 1935, Петропавловск-Казахский — 25 февраля 2013, Санкт-Петербург) — петербургский архитектор, член Союза архитекторов России, художник-живописец, поэт. По его проектам созданы оригинальные здания в местах исторической застройки. Автор нескольких поэтических сборников и книг по истории Санкт-Петербурга. 

После окончания в 1959 году  Днепропетровского инженерно-строительного института получил распределение на строительство военных объектов в Гатчинском районе. В 1966 году заочно закончил ИЖСиА им. И. Е. Репина по специальности "искусствоведение". С начала 60-х годов и до конца 80-х работал в проектных институтах Ленинграда (Ленаэропроект, Ленгипрогаз, Ленгипростром). Этот период связан в основном с проектированием промышленных объектов (ДСК-7, промзона Парнас и более ста объектов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и СССР). В конце 80-х перешёл на работу в ЛенЗНИИЭП, затем создал собственною компанию - АСП "СТИЛОБАТ". Начиная с 2006 года выполнял проекты для СК "Дальпитерстрой", где в лице руководителя компании А.А.Скорова нашёл единомышленника, который финансировал эксперименты автора в области синтеза архитектуры и скульптуры. 

Более 50 лет продолжалась архитектурная деятельность Василия Никифоровича в Петербурге.

Основные работы 
 гостиница "Октябрьская" (реконструкция);
 набережная Мартынова, 4;
 набережная Крюкова канала, 13;
 Литейный проспект, 22;
 Тучков переулок, 3 (фасад);
 улица Восстания, 42а;
 Тележная улица, 13а;
 улица Черняховского, 25;
 Гороховая улица, 63;
 надстройка здания казарм Морского гвардейского экипажа на набережной канала Грибоедова, 133;
 проходная Пролетарского завода на улице Дудко, 18;
 храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Парголово;
 храм во имя святого бл. князя Дмитрия Донского на улице Лётчика Пилютова (Университет МВД);
 патологоанатомический корпус больницы им. Мечникова на проспекте Мечникова, 27;
 частные коттеджи на Суздальских озёрах и в Павловске.

Примечания

Ссылки 
 Публикация интернет-портала Novostroy  
 Публикация в журнале ARDIS 
 Телевизионный очерк об архитекторе
 Статья в ВООПИК СПБ

Персоналии по алфавиту
Архитекторы Российской Федерации
Архитекторы СССР
Архитекторы Санкт-Петербурга
Похороненные на Южном кладбище (Санкт-Петербург)